PROMIS (Prosecutor’s Management Information System) ist eine ab den 1980er-Jahren von der NSA eingesetzte Software zum Ausspähen von Datenbanken und Tracken von Personen, die es ermöglichte, vertrauliche Daten aus den unterschiedlichsten Quellen, wie Banken, Telefongesellschaften, Kreditkartenunternehmen, Versicherungen oder Polizeibehörden zu verknüpfen und so Datenprofile der Bürger zu erstellen und politische Gegner zu kontrollieren.

Geschichte 
Ursprünglich wurde PROMIS in den 1970er-Jahren von Inslaw Inc. für das US-Justizministerium entwickelt. Über das Ausmaß der Nutzungsrechte kam es in den 1980er-Jahren zum Rechtsstreit (Inslaw Affair), woraufhin die NSA sich die Software aneignete und für ihre Zwecke modifizierte.

Der Medienzar und mutmaßliche Spion für Israel Robert Maxwell war am Verkauf der PROMIS-Software beteiligt.

Ein zu PROMIS funktional ähnlicher Nachfolger ist seit 2005 das Überwachungsprogramm PRISM.

Offenlegung 
Der amerikanische Journalist Danny Casolaro (1947–1991) kam im Laufe seiner Recherchen zum Einsatz von PROMIS zu Tode, ebenso sein Informant der NSA, der zuvor am Washington National Airport tot aufgefunden wurde.

Details zu PROMIS wurden vom – an der Weiterentwicklung beteiligten – NSA-Mitarbeiter, Michael Riconosciuto im Rahmen seines Gerichtsprozesses publik gemacht – wegen Drogenhandels wurde er zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt.

Siehe auch 
 Überwachungs- und Spionageaffäre 2013

Literatur und Quellen 
 Fabrizio Calvi, Thierry Pfister: Promis – Das Auge Washingtons. Die größte Spionage-Operation am Ende des 20. Jahrhunderts. Aus dem Französischen von Barbara Neeb. ISBN 978-3-293-00251-7
 Egmont R. Koch, Jochen Sperber: Die Datenmafia – Geheimdienste, Konzerne, Syndikate: Computerspionage und neue Informationskartelle. Rowohlt 1995, ISBN 978-3-498-06304-7
 Kenn Thomas, Jim Keith: The Octopus: Secret Government and the Death of Danny Casolaro. Feral House 2005, ISBN 0-922915-91-1
 Egmont R. Koch: login PROMIS – Hacker mit Geheimauftrag, ZDF 1996, 45 min

Weblinks 
 PROMIS: Eine globale Verschwörung, ZDF Login, 1996

Einzelnachweise 

National Security Agency
Nachrichtendienstliche Operationen
Spionagesoftware
Datenschutz
Datenbank
Abkürzung